Заснування — створення, формування корпорації, уряду чи іншої організації
 Заснування — спорудження фундаменту будівлі